Die Brücke – movimento artistico espressionista tedesco
Die Brücke – film del 1949 diretto da Arthur Pohl
 Il ponte (Die Brücke) – film del 1959 diretto da Bernhard Wicki
Die Brücke – cortometraggio del 2014 diretto da Gerrit Beduhn